Esistono più comuni francesi con questo nome

Rancourt – Somme
Rancourt – Vosgi